La Coppa panamericana di pallavolo femminile è una competizione pallavolistica, organizzata dalla PVU sotto l'egida della NORCECA, creata nel 2002 e che si svolge con cadenza annuale, alla quale partecipano sia le squadre nazionali nordamericane che quelle sudamericane.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni